Greenbrier Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Greenbrier Township (Arkansas)
 Greenbrier Township (Iowa)